Нагієв — азербайджанське та інгушське прізвище.

Відомі носії 
 Нагієв Анатолій Гусейнович — радянський серійний вбивця, який ставив на меті вбивство Алли Пугачової.
 Нагієв Ділго Гейдар огли — Національний герой Азербайджану.
 Нагієв Дмитро Володимирович — російський актор, шоумен і телеведучий.
 Нагієв Дмитро Русланович — український та азербайджанський футболіст.
 Нагієв Муса — азербайджанський мільйонер, нафтопромисловець, меценат кінця XIX — початку XX століть.
 Нагієв Муртуза Фатулла огли — азербайджанський хімік-органік, академік Академії Наук Азербайджану (1952), Герой Соціалістичної Праці (1969), автор праць з синтезу моторних палив.
 Нагієв Фейзудін Рамазанович — російський лезгинський поет, літературознавець і публіцист.

Азербайджанські прізвища